Лубенский городской совет () — входит в состав
Полтавской области
Украины.

Административный центр городского совета находится в Лубны.

Населённые пункты совета 
 
 Лубны

Примечания 

Городские советы Полтавской области